Sumba (eiland), een Indonesisch eiland
 Straat Sumba, een zeestraat in Indonesië
 Sumba (Faeröer), een plaats in de Faeröer
 Soembapaard, een paardenras
 Sumba (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen

 Hr.Ms. Soemba (1926), een Nederlandse kanonneerboot